Table des caractères Unicode U+08A0 à U+08FF (2 208 à 2 303 en décimal) (écrits de droite à gauche).

Arabe étendu – A (Unicode 6.1 à 14.0) 
Caractères utilisés pour l’écriture avec l’abjad arabe : lettres arabes pour les langues africaines (dont le foulfouldé d’Adamaoua), consonnes dépendantes pour le rohingya, lettres arabes pour des langues d’Europe et d’Asie centrale (dont le bachkir, le tatar, le biélorusse, le  tatar de Crimée, le tchétchène et le lak), lettre arabe pour le berbère, lettres arabes pour l’arwi, lettre arabe ancienne, lettres arabes pour le bravanais, lettres arabes pour l’orthographe Warch (tradition d’écriture arabe la plus répandue en Afrique du Nord et de l’Ouest), lettres arabes pour le hindko, lettres arabes pour le haoussa, le wolof et d’autres écritures africaines, lettre arabe pour le pendjabi, lettre arabe pour le balti, diacritiques supplémentaires pour les orthographes coraniques, signes diacritiques d’annotation coranique (dont des petits mots et la marque de fin contestée d’ayah arabe), voyelle diacritique supplémentaire pour l’arwi, voyelles diacritiques supplémentaires pour le rohingya, marques de ton pour le rohingya, signes d’annotation coranique,  voyelles diacritiques supplémentaires pour les langues africaines (certaines également utilisées dans les langues philippines, dans des textes coraniques utilisant des orthographes africaines et d’autres orthographes pour représenter un damma ou un dammatan).

Les caractères U+08D3 à U+08E2 et U+08E4 à U+08FE sont des signes diacritiques se combinant avec le caractère qu’ils suivent ; ils sont combinés ici avec la lettre arabe sīn « س » (U+0633) à des fins de lisibilité.

Note : certaines polices de caractères arabes indiquent supporter tout ce sous-ensemble de caractères, mais n’affichent aucun glyphe pour certains d’entre eux.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 6.1

Compléments Unicode 7.0

Compléments Unicode 8.0

Compléments Unicode 9.0

Compléments Unicode 11.0

Compléments Unicode 13.0

Compléments Unicode 14.0

Voir aussi

Liens externes 
   Arabic Extended-A, tableau sur le site Unicode.
   Arabe étendu A, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

0008A